Гибл () — чешская фамилия.

Известные носители 
  (1882—1950) — чешский инженер-гидростроитель, ректор Чешского технического университета (1936—1937).
 Гибл, Ярослав (1928—2006) — чешский шахматист.